Bresewitz bezeichnet Orte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:

 Bresewitz (Friedland), Ortsteil Bresewitz der Stadt Friedland
 Bresewitz (Pruchten), Ortsteil Bresewitz der Gemeinde Pruchten